Tętnica środkowa kolana (łac. Arteria genus media) - tętnica kończyny dolnej człowieka.

Gałąź tętnicy podkolanowej. Przebija ścianę tylną torebki stawowej ponad więzadłem podkolanowym skośnym, wchodząc do jamy stawowej. Rozgałęzia się w obrębie ciała tłuszczowego, biegnąc wzdłuż więzadeł krzyżowych.

Literatura 
 Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia człowieka, tom III (wybrane informacje)

Anatomia kończyny dolnej
Podkolanowa